EuroFormula Open (španj. Eurofórmula Open) je automobilističko prvenstvo jednosjeda, koje se vozi po pravilima FIA-e. Prvenstvo je od 2001. do 2008. nosilo ime Španjolska Formula 3, a od 2009. do 2013. Europska Formula 3 Open.

Prvaci

Izvori

Vanjske poveznice
Euroformula Open Championship

Međunarodna automobilistička natjecanja
Međunarodna automobilistička natjecanja u Španjolskoj